Rotklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler und ist Bestimmungswort einiger Gewässer:

 Rotklinge, Tal des Rotklingenbach (Eisbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Eisbachs bei Winzenweiler, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rotklinge, Tal des Rotklingenbach (Hambach), rechter Zufluss des Hambachs oder Hahnbachs bei Stockhäusle, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rotklinge oder Rote Klinge, linke Bachklinge zu Jagst bei Jagstberg, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Rotklinge (Seckach), linke Bachklinge zur Seckach am Ortseingang von Möckmühl, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

 Rotklingengraben (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl vor Weidendorf, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rotklingergraben (Mühlbach), rechter Oberlauf des Mühlbachs (rechter Oberlauf des Prühlbachs, linker Oberlauf der Scheine, linker Oberlauf des Laimbachs, zum Ehebach) bis vor Prühl, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Rotklingenbach